MFI je lahko:

 Melt Flow Index
 MFI, letališka koda MZZT letališča Municipal, Marshfield (Wisconsin), ZDA
 MFi Program